Zver ist der Familienname folgender Personen:

 Mateja Zver (* 1988), slowenische Fußballspielerin
 Milan Zver (* 1962), slowenischer Politiker, MdEP und Minister